Graefe ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht von Graefe (1828–1870), deutscher Augenarzt, Medizinalrat und Begründer der modernen Ophthalmologie
 Albrecht von Graefe (Politiker) (1868–1933), deutscher Politiker (DNVP, DFVP)
 Alfred Graefe (1830–1899), deutscher Mediziner
 Arthur Graefe (1890–1967), deutscher Kulturbeamter und Politiker (NSDAP)
 Blida Heynold von Graefe (1905–1999), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Carl Ferdinand von Graefe (1787–1840), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Christian Friedrich Graefe (1780–1851), deutscher Klassischer Philologe und Hochschullehrer
 Erhart Graefe (* 1943), deutscher Ägyptologe
 Ferenc Graefe (* 1984), deutscher Schauspieler
 Friedrich Graefe (1855–1918), deutscher Mathematiker
 Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (* 1942), deutscher Politiker (Die Grünen)
 Gernot Graefe (1937–1994), österreichischer Ökologe
 Heinrich Graefe (1802–1868), deutscher Pädagoge
 Julius Meier-Graefe (1867–1935), deutscher Kunsthistoriker und Schriftsteller
 Richard Edmund Graefe (1876–1945), deutscher Chemiker und Technologe
 Walter Hildebrandt-Von Graefe (* 1934), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch: 
 Grafe
 Gräfe
 Gräffe
 Graeve
 Grefe